Никола́й Андре́евич Пу́гин (род. 30 июня 1940 года, с. Муханово Сосновского района Горьковской области, РСФСР, СССР) — президент ОАО ГАЗ, Министр автомобильной промышленности СССР (1986—1988 гг.), Министр автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (1988—1991 гг.). Лауреат Государственной премии СССР.

{{Государственный деятель
|имя = Никола́й Андре́евич Пу́гин' 
|изображение = Vladimir Putin 20 September 2000-5.jpg
|ширина               = 300px
|описание изображения = Владимир Путин вручает Николаю Пугину орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (20 сентября 2000)
|должность = Министр автомобильной промышленности СССР
|флаг = Flag of USSR.svg
|периодначало	= 24 октября 1986 года
|периодконец	= 2 декабря 1988 года
|предшественник	= Поляков, Виктор Николаевич
|преемник = Должность упразднена, он сам как Министр автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
|премьер = Рыжков, Николай Иванович 
|порядок = 5
|дата рождения = 30.06.1940
|место рождения = с. Муханово, Сосновский район, Горьковская область, РСФСР, СССР
|дата смерти =
|место смерти =
|должность_2 = Министр автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
|периодначало_2 = 2 декабря 1988 года
|периодконец_2 = 28 августа 1991 года (и.о. до 26 ноября 1991 года)
|предшественник_2 = должность учреждена, он сам как Министр автомобильной промышленности СССР
|преемник_2 = должность упразднена
|премьер_2 = Рыжков, Николай ИвановичПавлов, Валентин Сергеевич 
|флаг_2 = Flag of USSR.svg
|награды = { style="background:transparent"

}
}}

 Биография 
Родился 30 июня 1940 года в селе Муханово Нижегородской области. После окончания Павловского индустриального техникума в 1958 году пришёл работать на Горьковский автомобильный завод. Трудовую деятельность начал рабочим-станочником. Без отрыва от производства учился в Горьковском политехническом институте. В дальнейшем стал мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха. В 1975 году был назначен главным инженером завода коробок скоростей, входящим в состав ГАЗа.

В 1981 году он становится техническим директором объединения ГАЗ, а в 1983 году был назначен Генеральным директором объединения.

В 1986 году он был переведён в Москву и назначен Министром автомобильной промышленности СССР. В 1988 году после реорганизации министерств он становится Министром автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. В 1991 году он был избран президентом «Автосельхозмаш-холдинг».

В 1994 году избран Президентом ОАО ГАЗ.

Член ЦК КПСС (1986—90 гг.). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР (1984—89 гг.) от Горьковской области. Пять раз избирался депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области.

 Звания 
 Действительный член Российской инженерной академии.
 Действительный член Международной инженерной академии.
 Действительный член Академии естественных наук
 Почетный Президент Российской автомобильной федерации.

 Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (1 июля 2000 года) — за выдающийся вклад в развитие автомобильной промышленности Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (19 октября 1996 года) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд на предприятиях и в организациях машиностроительного комплекса и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Орден Трудового Красного Знамени (1982)
 Орден «Знак Почёта» (1977)
 Орден «За заслуги» II степени (26 июня 2000 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие российско-украинского сотрудничества в области машиностроения Медаль «За трудовое отличие» (1974)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Золотая медаль ВДНХ (1982)
 Государственная премия СССР (1985)
 Премия Нижнего Новгорода (1996)
 Почётный гражданин Нижегородской области (1999)
 Почётный гражданин Нижнего Новгорода (1999)
 Почётный гражданин Автономной Республики Крым (1 марта 1999 года) — за весомый личный вклад в развитие экономики Автономной Республики Крым, создание и развитие автомобильной промышленности на полуострове, укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами Почетный машиностроитель РФ (2000)
 Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени (2010)
 Медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» (12 июня 2021 года)
 Заслуженный деятель науки и техники Автономной Республики Крым (12 июня 2000 года) — за большой личный вклад в экономику Автономной Республики Крым, укрепление сотрудничества между российскими и украинскими автомобилестроителями, разработку и внедрение в производство новых прогрессивных технологий, высокое профессиональное мастерство Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (26 января 2007 года) — за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией''

Примечания 

Министры автомобильной промышленности СССР
Лауреаты Государственной премии СССР
Почётные граждане Нижегородской области
Кавалеры ордена Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени
Почётные граждане Нижнего Новгорода
Почётные крымчане
Выпускники Нижегородского технического университета
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Машиностроители
Члены ЦК КПСС
Персоналии:Горьковский автомобильный завод
Делегаты XXVII съезда КПСС
Заслуженные деятели науки и техники Автономной Республики Крым